, también conocido como Oreimo, es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Tsukasa Fushimi y con ilustraciones de Hiro Kanzaki. El primer volumen de la novela ligera fue publicado por ASCII Media Works el 10 de agosto de 2008; a fecha de noviembre de 2010, se han publicado 16 volúmenes. El 30 de enero de 2009 comenzó a ser publicada en la revista Dengeki G's Magazine de ASCII Media Works una adaptación al manga, dibujado por Sakura Ikeda. Se realizó una adaptación al anime producida por AIC, que se emitió entre octubre y diciembre de 2010. Posteriormente fueron lanzados cuatro OVA adicionales en junio y julio del año 2011 que consisten en un verdadero final, reemplazando el episodio 12 original. El 6 de abril de 2013 se estrenó una segunda temporada, producida por A-1 Pictures, posteriormente el estudio lanzó un libro sobre la producción de la primera y segunda temporada de Oreimo. La segunda temporada del anime es integrada por 16 episodios y que se terminó de emitir el 28 de junio de 2013. A marzo de 2021, la circulación acumulada de la serie, incluida la versión electrónica, ha superado los 5,2 millones

Argumento 
Kyosuke Kosaka, un estudiante normal de secundaria de 17 años que vive en Chiba Japón, no se ha llevado bien con su hermana pequeña Kirino en años. Por más que intente recordar, Kirino siempre lo ha ignorado y mirado con rechazo. Parecía que la relación entre Kyōsuke y su hermana, de 14 años, continuaría así para siempre. Sin embargo, un día, Kyōsuke encuentra una carátula de DVD de un anime de magical girls llamado  el cual estaba tirado en la entrada de su casa. Para la sorpresa de Kyōsuke, dentro de la carátula había escondido un videojuego para adultos llamado . Kyōsuke intenta averiguar quién es el culpable al que se le cayó el DVD sacando el tema de las magical girls durante la cena. Todo lo que consigue es una fuerte negativa de sus padres, especialmente de su padre, un policía anti-otaku y pronto descubre que pertenece a Kirino. Por fortuna, parece que este hecho podría ser el detonante de una reconciliación entre los dos.

Esa noche, Kirino entra en la habitación de Kyōsuke y, a pesar de ser la primera conversación que tienen en años, dice que "tienen cosas de las que hablar". Kirino lleva a Kyōsuke a su habitación y le enseña una gran colección de anime y de juegos eroge que ha estado coleccionando en secreto.

Personajes 

 
Kyōsuke tiene 17 años, es el protagonista y narrador de la serie. Tiene una relación distante con su hermana y no cree que esto vaya a cambiar. Un día se encuentra uno de sus juegos adultos y descubre que ella es una otaku. Aun así, trata de ayudarla mientras se da cuenta de lo poco que conocía a su hermana, siendo una chica perfecta en la escuela y trabajando de modelo. Kyōsuke prefiere tener una vida pacífica y simple, olvidándose del caos que le trae su hermana. También parece gustarle el té, puesto que suele beberlo cuando regresa a casa.

En la segunda temporada admite que es un pervertido que se ha enamorado de su hermana, hasta llegan a preparar una boda en serio, pero habían quedado en que en cuanto pasara eso, volverían a comportarse como hermanos de verdad.

Kirino es la hermana menor de Kyōsuke. Es inteligente y madura para su edad, con una personalidad de tsundere. Saca muy buenas notas, es atlética, guapa, trabaja como modelo y tiene una fascinación por el mundo del anime la cual oculta por vergüenza y por temor a la opinión del resto. Tiene un fetiche para las "hermanas pequeñas" y posee muchos juegos adultos con temática incestuosa hermano mayor/hermana menor que compra con el dinero de su trabajo. Junto a ello, Kirino es especialmente fan del anime magical girl "Stardust Witch Meruru" (basado vagamente en el anime real Mahō Shōjo Lyrical Nanoha). A comparación del anime en el que solo hablan de su relación fraternal, en el manga Kirino está enamorada de su hermano, pero niega sus sentimientos pues sabe que los mundos 2D y 3D deberían estar separados.Usa el álias "Kiririn" cuando está con sus amigas otaku.

Se sabe que ella se enamoró de su hermano porque siempre sacaba buenas notas y era bueno en la mayoría de cosas, se enfadó con él en el momento en que se convirtió en un perezoso que no hacía nada.

Manami es amiga de la infancia de Kyōsuke. Lleva gafas y es descrita como alguien normal y simple. Está enamorada de Kyōsuke. Debido al tiempo que pasan juntos, la gente piensa que son pareja. Según Kyōsuke, su forma de hablar se parece a la de una abuela.  Vive con su hermano Iwao y sus abuelos, que quieren que se case con Kyōsuke.

Se llega a pegar con Kirino porque quiere quedarse para ella a Kyōsuke.

 

Saori es la líder del grupo de Internet "¡Chicas Anime Unidas!", con quienes Kirino se reúne en Akihabara, también se lleva bien con Kyōsuke. Lleva gafas muy gruesas y es muy alta para los estándares japoneses, por eso suele mandar a hacer sus trajes. Es una aristócrata de una familia rica, (secreto que no revela a nadie) y habla con un lenguaje formal cuando no está con sus amigas. Es fan de Gundam y colecciona figuras de la serie. Según las novelas, Saori está vestida como la típica otaku vista en el anime, pero tiene el cuerpo de una supermodelo.

 

Es otra chica otaku que vive cerca de Kirino y viste ropa gothic lolita basada en un personaje de su anime favorito, incluso durante el verano. Tanto ella como Kirino tienen personalidad tsundere, eso causa conflictos entre ellas, pero igual se llevan bien. Le encantan los animes de fantasía con adolescentes, y gusta especialmente de un anime llamado "Maschera" (basado en los animes reales Code Geass y Darker than black). Tiende a utilizar palabras complicadas y hablar con formalidad, tanto así que a veces Kirino no logra entenderle. En casa, Kuroneko viste ropa normal y cuida de sus hermanas. Su nombre hace mención a la pronunciación en japonés de Goth-Loli (abreviación de Gothic Lolita), Gosu rori; más adelante en el anime se puede ver que desarrolla sentimientos hacia Kyōsuke,pero luego de una serie de acontecimientos ella lo deja. 

Es el padre de Kirino y Kyōsuke. Es un oficial de alto rango en la policía y mantiene una estricta política en casa. No le gusta que Kirino sea modelo, pero lo permite mientras saque buenas notas en el instituto. Está totalmente en contra de los otaku, pensando en ellos como basura humana, así que cuando descubre que su hija es una, le ordena que tire todo lo relacionado que tenga. A pesar de su imagen de gruñón, se preocupa por su hija y tiene fotos y artículos que hablan de la trayectoria y los logros de Kirino.

Es la madre de Kirino y Kyōsuke. Es una ama de casa a tiempo completo. No tiene la costumbre de llamar a la puerta cuando entra en la habitación, lo que a menudo molesta a Kyosuke.

Compañera de clase de Kirino, que trabaja como modelo junto con ella y es su mejor amiga. Ayase es una chica buena, simpática y refinada, pero con una extraña personalidad Yandere, ya que cuando se enfada o se sobresalta opta por una actitud psicópata y tenebrosa, más cuando siente que le están mintiendo. Desprecia la cultura otaku, por sobre todas las cosas: el eroge; lo cual es la fascinación de Kirino, su amiga.Hay un momento en el que ella se declara a Kyōsuke  pero la acaba rechazando, porque amaba a Kirino.

Amiga de Kirino y Ayase, compañera de clase y modelo. Tiene una personalidad cambiante, es amable y dulce cuando saca provecho pero si no, revela su verdadera forma de ser la cual es maleducada e irritante. Es una cantante talentosa, capaz de memorizar una canción escuchándola una sola vez. No conoce los gustos de Kirino y piensa que el anime es infantil y los otakus, asquerosos. Es la perfecta personificación del personaje favorito de Kirino, Meruru.También ella se le declara a Kyōsuke , vestida de Meruru, pero él también la rechaza.

Media

Novelas ligeras 
Oreimo comenzó como una serie de novelas ligeras escritas por Tsukasa Fushimi, con ilustraciones proporcionadas por Hiro Kanzaki. ASCII Media Works publicó 12 novelas bajo su sello Dengeki Bunko entre el 10 de agosto de 2008 y el 7 de junio de 2013. El primer volumen de un final alternativo de dos partes de la serie subtitulado Ayase if se lanzó el 10 de agosto de 2019 y el segundo volumen se lanzó el 10 de junio de 2020. El primer volumen de un final alternativo de dos partes de la serie subtitulado Kuroneko fue lanzado el 10 de septiembre de 2020 y el segundo volumen fue lanzado el 10 de marzo de 2021. Un volumen de un final alternativo de la serie subtitulado Kanako fue lanzado el 10 de septiembre de 2021.

Manga 
Una adaptación manga basada en las novelas dibujada por Sakura Ikeda comenzó su serialización en la revista de ASCII Media Works dedicada al seinen Dengeki G's Magazine puesta a la venta el 30 de enero de 2009. El primer volumen salió a la venta el 27 de octubre de 2009; el segundo volumen le siguió el 27 de agosto de 2010. El tercero salió el 12 de diciembre de 2010.

CD Drama 
Un CD Drama, basado en los eventos de la primera y tercera novela así como en un nuevo escenario escrito por Tsukasa Fushimi, salió a la venta por ASCII Media Works el 31 de mayo de 2010. En el CD actúan Ayana Taketatsu como Kirino y Yūichi Nakamura como Kyōsuke.

Radio por Internet 
Un show de radio por Internet titulado  empezó a emitirse por streaming el 13 de agosto de 2010 vía la web oficial para promocionar la adaptación del anime. El show está presentado por Ayana Taketatsu, quién desempeña el papel de Kirino en el anime y Kana Hanazawa, quién actúa como Kuroneko. En noviembre de 2010, se han emitido siete programas. El segundo y cuarto viernes de cada mes se emite un nuevo episodio.

Anime 
Una adaptación de anime de 12 episodios producida por AIC, dirigida por Hiroyuki Kanbe y con guion de Hideyuki Kurata se emitió en Japón entre el 3 de octubre y el 19 de diciembre de 2010. La serie se lanzó en ocho volúmenes recopilatorios de BD/DVD, cada uno con dos episodios, entre el 22 de diciembre de 2010 y el 27 de julio de 2011. Se transmitieron cuatro episodios originales de animación en red a través del sitio web oficial, así como de varios otros sitios web como Nico Nico Douga, Showtime Japan y MovieGate, que comenzó el 22 de febrero de 2011. Los dos primeros se lanzaron el 27 de junio de 2011, junto con el séptimo volumen BD/DVD y los dos últimos se lanzaron el 27 de julio de 2011, junto con el octavo. Estos episodios presentan una ruptura en el arco de la historia original que comienza en el episodio 12 y ofrecen un final alternativo de la transmisión televisiva. El anime conserva el elenco de voces del drama CD. El tema de apertura del anime es "Irony" de ClariS y está compuesto por Kz de Livetune, mientras que cada episodio presenta un tema final diferente cantado por uno de los actores de voz. La música del anime está compuesta por Satoru Kōsaki y se lanzó una banda sonora el 12 de enero de 2011. Aniplex of America comenzó a transmitir y transmitir simultáneamente la serie en América del Norte a través de Anime News Network (ANN), pero los problemas de seguridad relacionados con la filtración ilegal del episodio dos en línea dieron como resultado que la transmisión se suspendiera. La transmisión de Oreimo regresó a ANN con los primeros cuatro episodios el 8 de noviembre de 2010. Aniplex of America lanzó la serie en una caja de DVD subtitulada en inglés en octubre de 2011. El anime tiene licencia de MVM Films en el Reino Unido.

Una segunda temporada de anime de 13 episodios, titulada Ore no Imōto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai, y producido por A-1 Pictures, se emitió entre el 7 de abril y el 30 de junio de 2013 y fue transmitido simultáneamente por Crunchyroll. Se proyectaron tres episodios adicionales en Otakon 2013 el 9 de agosto de 2013 y luego se transmitieron en todo el mundo el 18 de agosto. Los episodios fueron transmitidos simultáneamente por Crunchyroll al mismo tiempo que la transmisión japonesa y estuvieron disponibles hasta el 31 de agosto de 2013. A pesar del cambio en el estudio de animación de la primera temporada, la segunda temporada tiene el mismo personal que la primera. El tema de apertura es "Reunión" de ClariS, mientras que se llevó a cabo un concurso para los temas finales de la segunda temporada. Esta serie también cuenta con la licencia de Aniplex of America. A-1 Pictures colaboró ​​con Chiba Urban Monorail para promocionar la segunda temporada al hacer un tren de monorriel con el tema de Oreimo, que permaneció en funcionamiento hasta el 30 de septiembre de 2013. Además de decorar el exterior del tren, los personajes de anime aparecieron en publicidad en trenes para proporcionar a los pasajeros consejos útiles sobre las instalaciones y tiendas turísticas locales.

El anime mantiene el reparto de voces del CD Drama. Además de su propia serie, los personajes de Oreimo también hacen cameos en los episodios de la adaptación al anime de Eromanga Sensei, otra serie de novelas ligeras escritas por Fushimi e ilustradas por Kanzaki.

El opening del anime se titula "Irony", por ClariS, mientras que cada episodio cuenta con un ending diferente cantado por las seiyus. La música está compuesta por Satoru Kōsaki. El soundtrack salió a la venta el 12 de enero de 2011. En abril de 2012 se autorizó una 2.ª temporada. La 2.ª temporada se estrenó en abril de 2013 y estaba producida por un estudio diferente llamado A1-Pictures, en total son 16 episodios de los cuales 13 se emitieron en televisión y los últimos 3 se a través de streaming para todo el mundo.

Lista de episodios

Emisión 
En Japón, "Oreimo" se emitió por las siguientes cadenas:

En Norteamérica, Aniplex USA empezó a sacar los episodios por stream mediante Anime News Network (ANN), pero por culpa de fallos en la seguridad se filtró ilegalmente el episodio 2 en línea antes de que se hubiera emitido en Japón. Debido a esto, los streams se suspendieron. El stream de Oreimo regresó a ANN con los primeros cuatro episodios el 8 de noviembre de 2010.

Novela visual 
Una novela visual para PSP titulada Ore no Imōto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai Portable, desarrollada por Bandai Namco Games, salió al mercado el 27 de enero de 2011.
Una segunda Novela visual fue estrenada en abril de 2012 con el título "Ore no imouto ga konna ni kawaii wake ga nai Portable ga tsuzuku wake ga nai" también para la consola PSP de Sony.

Referencias

Enlaces externos 
 Site oficial
 Site oficial del anime
 Site oficial de la novela visual
 

Dengeki G's Magazine
Anime y manga basados en novelas ligeras
Anime de 2010
Anime de 2013
Anime y manga cómico
Anime y manga dramático
Anime y manga ecchi
Anime y manga harem
Anime y manga de recuentos de la vida
Anime y manga romántico
Dengeki Bunko
Manga de 2009
Manga de 2011
Manga publicado en Dengeki G's Magazine
Novelas ligeras de Japón
Novelas visuales
Seinen
Videojuegos de 2011
Videojuegos de 2012
Videojuegos para PlayStation Portable
Videojuegos para PlayStation 3
Series de novelas ligeras
Series de anime realizadas por A-1 Pictures
Series de manga publicadas por ASCII Media Works
Ore no Imōto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai
Programas de televisión basados en novelas ligeras
Novelas ligeras publicadas por ASCII Media Works